Tibet, a történelmi Tibet régió, amelynek határai vitatottak
 A Kínához tartozó Tibeti Autonóm Terület
 Tibeti-fennsík